Pessoas
 Mona (futebolista) — jogador do São Paulo, campeão da Copa Libertadores da América, em 1992

 Lugares
 Mona (Utah) — nos Estados Unidos
 Ilha de Mona — em Porto Rico
 Canal de Mona — entre a República Dominicana e Porto Rico

 Outros usos
 Mona de Páscoa — doce típico da Espanha
 Mona the Vampire — desenho animado

Ver também 
 Monã — divindade tupi-guarani

Desambiguações de topônimos